Mart van de Ven (CDA) (1934-2013), Nederlands burgemeester (CDA)
 Mart van de Ven (VVD) (1954), Nederlands politicus (landelijk penningmeester VVD)